|}

Die Schmalspurbahn Noerdingen–Martelingen war eine Schmalspurbahn mit 1000 mm Spurweite in Luxemburg. Im Volksmund wurde die Strecke auch Jhangeli genannt.

Geschichte 

Erste Vermessungsarbeiten erfolgten 1886/87, die eigentlichen Bauarbeiten begannen 1889. Eröffnet wurde die Strecke am 18. November 1890. Der geplante Anschluss an das Streckennetz der SNCV wurde von belgischer Seite verhindert, obwohl deren nach 1900 eröffneten Strecken von Marche-en-Famenne und von Arlon nur wenige hundert Meter vom Bahnhof Martelingen entfernt endeten. Belgische Gewerbetreibende fürchteten die Konkurrenz aus Luxemburg.

Bereits 1949 wurde geplant, die Bahn einzustellen, was aber auf vehementen Protest der Bevölkerung stieß. Gleichwohl wurden ab 1952 einzelne Zugpaare durch Omnibusse ersetzt, der komplette Personenverkehr sollte ab dem 15. Februar 1952 mit bahneigenen Bussen durchgeführt werden. Wegen Schneeverwehungen wurde der Verkehr bereits einige Tage vorher verlagert. Güterverkehr wurde noch bis zum 1. August 1953 durchgeführt, stillgelegt wurde die Schmalspurbahn am 29. August 1953. 1954 wurde die Strecke abgebaut.

Literatur 
 Ed Federmeyer: Schmalspurbahnen in Luxemburg. 2 Bde. Groupement des Amis du Rail, Luxembourg 1991/1992. ISBN 9783921980460

Weblinks 

 www.rail.lu Strecke Noerdingen–Martelingen

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Luxemburg